Бодя́нський — українське прізвище.

Відомі носії 
 Бодянський Євгеній Володимирович (1949, Харків) — інженер-електрик, доктор технічних наук (1990), професор (1994).
 Бодянський Ілля Гаврилович (1782-1848) — прилуцький протоієрей.
 Бодянський Олександр Всеволодович (1916—1992) — краєзнавець, археолог, учень Дмитра Яворницького.
 Бодянський Осип Максимович (1808—1877, Москва) — український і російський славіст, історик, фольклорист, перекладач, письменник.
 Бодянський Павло Ількович (1809–1867) — історик, етнограф, журналіст, педагог.
 Бодянський Павло Миколайович (1857—1922, Київ) — український шашкіст, історик, педагог.

Українські прізвища